Йохан Кристоф Бах може да се отнася за:

 Йохан Кристоф Бах (1642–1703), немски композитор и органист
 Йохан Кристоф Бах (1645–1693), немски музикант
 Йохан Кристоф Бах (1671–1721), немски композитор, брат на Йохан Себастиан Бах
 Йохан Кристоф Фридрих Бах, немски композитор, син на Йохан Себастиан Бах

Вижте също 
 Фамилия Бах